Das Dameneinzel der Tischtennisweltmeisterschaft 1926 wurde im Dezember 1926 in der britischen Hauptstadt London ausgetragen. Weltmeisterin wurde die Ungarin Mária Mednyánszky.

Hauptrunde

Literatur 
 Table Tennis Collector, Ausgabe 33 (Winter 2003), S. 11.

Tischtennisveranstaltung 1926
Sportveranstaltung in London
Dameneinzel
Tischtenniswettbewerb im Vereinigten Königreich